Сахабзаде Иррфан Али Хан (), более известен как Ирфан Хан (; 7 января 1967, Джайпур — 29 апреля 2020, Мумбаи) — индийский , снимавшийся в Болливуде и Голливуде. На его счету такие фильмы, как «Воин», «Макбул», «Её сердце», «Миллионер из трущоб», «Жизнь Пи», «Новый Человек-паук», «Инферно». Кавалер индийского ордена Падма Шри (2011).

Биография 
Ирфан родился в Джайпуре в мусульманской семье. Его мать, Саида Бегум, была из семьи Тонк Хаким, а отец, Джагирдар, родом из деревни Хаджурия, вблизи района Тонк, занимался шинным бизнесом. Ирфан учился на магистра искусств, получив стипендию для обучения в Национальной школе драмы в Нью-Дели в 1984 году.

Ирфан начал актёрскую карьеру снявшись в нескольких индийских телесериалах. В одном из них, Darr, он исполнил роль главного отрицательного персонажа, серийного убийцы-психопата. Его первым полнометражным фильмом стал «Салам, Бомбей» (1988) режиссёра Миры Наир. Она увидела его на сцене в Дели и уговорила приехать в Бомбей. Первоначально он был выбран, чтобы сыграть одного из детей, но оказался слишком высоким, и получил роль уличного писца.

В 1990-х он сыграл в таких отмеченных критиками фильмах, как «Смерть одного доктора» (1990) и Such a Long Journey (1998), которые, однако, остались не замеченными публикой. После нескольких неудачных кинокартин он снялся в «Воине» (2001) британского режиссёра Асифа Кападии и приобрёл большую известность.

Личная жизнь 
С 23 февраля 1995 года Хан был женат на сценаристе и своей однокурснице Сутапе Сикдар. В браке родилось два сына — Бабиль Хан и Айаан Хан, ставший актёром.

Болезнь и смерть 
В марте 2018 года Хан сообщил в Твиттере, что ему был поставлен диагноз «нейроэндокринная опухоль». Он лечился в Великобритании в течение года, после чего вернулся домой в феврале 2019 года.

28 апреля 2020 года он был госпитализирован в больницу Кокилабен Дхирубхай Амбани в Мумбаи, где начал лечение от кишечной инфекции. Он умер на следующий день в возрасте 53 лет от инфекции, через четыре дня после смерти своей матери в Джайпуре.
Хан был похоронен на кладбище района Версова в Мумбаи.

Частичная фильмография

Примечания

Ссылки 
 TIME Magazine coverage of Irrfan Khan 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты Национальной кинопремии Индии‏
Лауреаты Filmfare Awards
Умершие от инфекционных заболеваний
Умершие от рака